Mälarhöjden (wijk) - wijk in Söderort in de agglomeratie Stockholm
 Mälarhöjden (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk